Дон Луис има више значења:

 Дон Луис (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дон Луис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дон Луис (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Луис (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику